Hermann Zapf – tipografo e calligrafo tedesco
 Kurt Zapf – calciatore tedesco orientale
 Manfred Zapf – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco orientale